

Sigle 
 Bovine leukemia virus – virus della leucemia bovina

Aziende 
 BLV Verlag – casa editrice tedesca

Codici 
 BLV – codice vettore ICAO di Bellview Airlines
 BLV – codice aeroportuale IATA della Scott Air Force Base di Belleville (Stati Uniti d'America)
 blv – codice ISO 639-3 della lingua bolo